Bjelina može značiti:

 bjelina - svojstvo bijele boje, bijelost
 bjelina - razgodak, pojam u tipografiji
 Bjelina - naselje u Dalmaciji